Пуйо́ль () — испанская и каталанская фамилия.

Известные носители:
 Пуйоль, Карлес (род. 1978) — испанский футболист
 Пуйоль, Пабло (род. 1975) — испанский актёр

См. также 
 Пужоль